Sessler ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Sessler (1928–2014), US-amerikanischer Physiker
 Gerhard Sessler (* 1931), Professor für Elektrotechnik an der TU Darmstadt
 Jean Sessler (1822–1897), Schweizer Politiker und Unternehmer
 Jonathan L. Sessler (* 1956), US-amerikanischer Chemiker
 Thomas Sessler (1915–1995), deutscher Verleger

Sessler bezeichnet:
 Thomas Sessler Verlag, Wien

Siehe auch:
 Seßler
 Sesler